Amerikai Egyesült Államok
 Clarksville (Arkansas)
 Clarksville (Delaware)
 Clarksville (Florida)
 Clarksville (Idaho)
 Clarksville (Illinois)
 Clarksville (Clark megye, Indiana)
 Clarksville (Hamilton megye, Indiana)
 Clarksville (Iowa)
 Clarksville (Kalifornia)
 Clarksville (Maryland)
 Clarksville (Michigan)
 Clarksville (Mississippi)
 Clarksville (Missouri)
 Clarksville Township (Merrick megye, Nebraska)
 Clarksville (New Hampshire)
 Clarksville (New Jersey)
 Clarksville (Hunterdon megye, New Jersey)
 Clarksville (Mercer megye, New Jersey)
 Clarksville (New York)
 Clarksville (Albany megye, New York)
 Clarksville (Allegany megye, New York)
 Clarksville (Rockland megye, New York)
 Clarksville (Clinton megye, Ohio)
 Clarksville (Defiance megye, Ohio)
 Clarksville (Perry megye, Ohio)
 Clarksville (Oklahoma)
 Clarksville (Pennsylvania)
 Clarksville (Tennessee)
 Clarksville (Texas)
 Clarksville (Virginia)